Под именем Констанция Сицилийская могут подразумеваться следующие исторические лица:

 Констанция (королева Сицилии)
 Констанция Сицилийская (королева Арагона)
 Констанция Сицилийская (королева Кипра) — жена короля Кипра Генриха II, дочь короля Сицилии Федериго III
 Констанция Сицилийская (королева Италии) (1082 — после 1135) — жена короля Италии Конрада Лотарингского